Massa FM Cascavel é uma emissora de rádio brasileira sediada na cidade de Cascavel, cidade do estado do Paraná. Opera no dial FM na frequência 98,9 MHz, originada da migração AM-FM e é afiliada da Massa FM.

História 
Foi criada em 29 de Outubro de 2007, no lugar da antiga Rádio Capital, anteriormente sua programação local era exibida entre 9h às 12h e pertencia ao Grupo Jacy Scanagatta, comandada pelo empresário e ex-prefeito da cidade, Jacy Scanagatta. Em novembro de 2018, o grupo encerra a afiliação com a CBN e passa a se chamar Rádio Nacional News, mantendo programação de notícias e grade musical voltada para as classes A e B.

A emissora foi autorizada para migrar para FM 98,9 MHz e com essa migração foi confirmada que a emissora ficou afiliada a Massa FM no dia 14 de agosto de 2019. Os testes em FM iniciaram em 31 de julho de 2019. Em 9 de agosto de 2019, a Nacional News encerrou suas atividades com a ultima edição do Jornal da Nacional News. A AM 1340 foi desligada horas depois e a FM 98.9 iniciou expectativa para entrada da Massa FM.

Ligações externas 
 

Cascavel
Estações de rádio de Cascavel (Paraná)
Estações de rádio fundadas em 2007
Fundações no Paraná em 2019